Secuiu:
 Localitate
 Secuiu, o localitate în județul Buzău, Muntenia, România
 Râu
 Râul Secuiu, curs de apă afluent al râului Bâsca Mică

Vezi și 
 Săcuieni (dezambiguizare)
 Secuieni (dezambiguizare)
 Săcueni (dezambiguizare)

Toponime românești